Фридланд може бити:

 Фридланд (Доња Саксонија), општина у округу Гетинген, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Фридланд (Доња Лужица), град у округу Одер-Шпре, у њемачкој покрајини Бранденбург.
 Фридланд (Мекленбург), град у округу Мекленбург-Штрелиц, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.